Селиванцево — название населённых пунктов в России:

 Селиванцево — деревня в Вичугском районе Ивановской области.
 Селиванцево — деревня в Зубцовском районе Тверской области.